


Lista de mai jos conține localitățile din județul Dolj.

Vezi și 
Județele României

Dolj
Localități
 Listă, Localități